RWR steht für:
 Rot-Weiß-Rot (Sender) (RWR-Sendergruppe), US-amerikanisch-kontrollierter Radiosender im besetzten Nachkriegsösterreich
 Radar Warning Receiver, siehe Radarwarnanlage

rwr steht für:
 Marwari (Indien) (ISO-639-3-Code), Varietät von Marwari (Sprache), Rajasthani-Sprache der Marwari (Volk) in Indien

Abkürzung